Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2015 der Damen ist die 30. Spielzeit der Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Nationalliga A nehmen 8 Mannschaften teil, wobei die ersten alle in die Playoffs kommen und die Verlierer der Playoff-Viertelfinal-Serie bestimmen, wer gegen den Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. In der Nationalliga B spielen acht Vereine.

Schweizer Meister der Nationalliga A ist Piranha Chur.

Nationalliga A

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen.Somit ist Piranha Chur Schweizer Meister nach einem 5:4-Sieg im Superfinal über den UHC Dietlikon.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Serie es treten die Verlierer des Playoff-Viertelfinals aufeinander. Dabei spielt das stärkstes Team aus der gegen schwächstes Team aus derQualifikation. Es wird im Modus Best-of-Three gespielt, wobei der Verlierer der Partie an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen muss.

Auf-/Abstiegsspiele NLA/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspielen muss der Playoutverlierer der NLA in einer Best-of-Five-Serie gegen den Playoffgewinner der Nationalliga B antreten.

Somit steigt UH Red Lions Frauenfeld in die NLA auf.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen. Der Gewinner der NLB-Playoffs ist berechtigt an den Auf-/Abstiegsspielen gegen den Verlierer der NLA-Playouts teilzunehmen.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Partie, nämlich der Siebt- gegen den Achtplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei der Verlierer direkt in die 1. Liga absteigt.

Die Damen des UHC Zugerland verzichteten auf die Playoffs und stiegen freiwillig in die 1. Liga Grossfeld ab.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Einzelnachweise 

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2015
Unihockey 2016
Frauenunihockeywettbewerb